Oblak může znamenat:
meteorologie
 oblak, mrak, mračno – soustava malých částic vody nebo ledu v atmosféře Země nebo jiných planet
 atlas oblaků – fotografický sborník oblaků

geologie
 nuée ardentes – pyroklastický proud

astronomie
 Oortův oblak – hypotetický kulovitý oblak komet
 Hillsův oblak – hypotetický oblak komet
 mezihvězdný oblak, mezihvězdné mračno – uskupení plynu, plazmatu a prachu v galaxiích
 Malý Magellanův oblak – trpasličí nepravidelná galaxie v souhvězdí Tukana 
 Velký Magellanův oblak – trpasličí nepravidelná galaxie v souhvězdí Tabulové hory

příjmení osob
 Branko Oblak – slovinský fotbalista a později trenér
 Jan Oblak – slovinský fotbalový brankář, mladší bratr Teji
 Marijan Oblak – chorvatský arcibiskup
 Teja Oblaková – slovinská basketbalistka, starší sestra Jana